Шакун — фамилия.
 Шакун, Анатолий Дмитриевич (род. 1948) — советский, украинский футболист и тренер, мастер спорта СССР.
Шакун, Лев Михайлович